Marina est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Marina est un prénom féminin, fêté le 20 juillet.

Marina est aussi un patronyme.

Les noms Marine, Marinella en sont dérivés.

Étymologie 
Le nom Marina vient du latin Marinus, adjectif qui veut dire « marin », « marine ».

Sainte chrétienne 
Voir

Autres personnalités portant ce prénom 
 , chanteuse japonaise.
 , chanteuse polonaise.
 Marina Anissina, patineuse artistique franco russe.
 Marina Abramović, artiste en art corporel.
 Marina Carrère d'Encausse, médecin et journaliste française.
 Marina Eraković, joueuse de tennis néo-zélandaise.
 Marina Foïs, actrice française.
 Marina Hands, actrice française.
 Marina Kaye, chanteuse française.
 Marina Lambrini Diamandis, chanteuse galloise également connue sous le nom de scène MARINA.
 Marina Orsini, actrice québécoise.
 Marina Ovsiannikova, journaliste et productrice russe.
 Marina Rodriguez-Tomé, actrice française d'origine argentine. 
 Marina Tsvetaïeva, poétesse russe.
 Marina de Van, réalisatrice française.
 Marina Visconti (1995- ), actrice pornographique russe. 
 Marina Vlady (1938- ), de son nom d’état civil Catherine Marina de Poliakoff-Baïdaroff, une actrice française.

Personnages de fictions 
 Marrina Smallwood, alias Marina (Marrina), super-héroïne de l'univers de Marvel Comics.

Toponyme 

 Marina, village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Split-Dalmatie.
 Marina, village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Skenderaj, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.
 Marina (ex. Sakulevo) est une localité de Macédoine-Occidentale (Grèce) au nord-est de Flórina.
 Marina, ville de Californie (États-Unis). 
 Marina, station du métro de Barcelone (Espagne).
 Marina, village estonien.
 Casa Marina, un hôtel américain situé à Jacksonville Beach, en Floride

Nom commun 

 Une marina est un complexe résidentiel incluant un port.
 Marina Baie des Anges

Œuvres

Cinéma - télévision 
 Marina (1947), film d'Alékos Sakellários (avec des chansons de Stélla Gréka). 
 Marina (1960), film de Paul Martin. 
  (2012), film tamoul de .
 Marina (2013), film de Stijn Coninx. 
 Marina, feuilleton télévisé mexicain.

Fictions 
 Marina, roman de Carlos Ruiz Zafón.
 , poème romantique slovaque écrit en 1844 par Andrej Sládkovič
 Les Marinas, personnage de Saint Seiya.

Musique 
 , titre d'une zarzuela composée par Emilio Arrieta.
 Marina, titre d'une chanson en italien de Rocco Granata, reprise en français par Dalida (1959).

Navire 
 MS Marina, paquebot de croisière.

Voiture 
 Morris Marina, voiture commercialisée de 1971 à 1980 par le groupe British Leyland.

Botanique 
 Marina, genre de plantes de la famille des Fabaceae''.